MBA в домашніх умовах. Шпаргалки бізнес-практика (англ. The Personal MBA: Master the Art of Business by Josh Kaufman) - книга Джоша Кауфмана, автора бестселера The First 20 Hours: How to Learn Anything… Fast , засновника і керівника інтернет-проекту «Сам собі МВА» . Книга вперше побачила світ у 2010 році. Перекладена 12 мовами. У 2018 році видана українською мовою видавництвом «Наш Формат», у 2023 році видано оновлене видання.

Про автора 

Джош Кауфман досліджує сферу бізнесу, підприємництва, шляхи набуття нових навичок, підвищення продуктивності, психологію поведінки та має на меті допомогти людям навчитися як збільшити свій заробіток, вчасно виконувати поставлені задачі та отримувати задоволення в повсякденному житті. Його назвали найпопулярнішим автором за версією Business & Money, згідно рейтингу Amazon, а його книги продаються обсягом в більш ніж півмільйона екземплярів. Широковідомий маніфест Джоша «Сам собі МВА»  та запропонований ним до прочитання список бізнес-літератури було завантажено користувачами більш ніж три мільйони разів.

Огляд книги 

MBA в домашніх умовах - це результат шестирічної кропіткої роботи Д.Кауфмана. Унікальний та багатопрофільний підхід автора до бізнес-майстерності допомогли мільйонам читачів з усього світу власними силами пізнати основні поняття та секрети бізнесу. 
Очевидно, що здобуття кваліфікації магістра з бізнес-адміністрування - задоволення не з дешевих. Але не варто відразу впадати у відчай, адже ця всеосяжна збірка ідей та практичних навичок заснування успішного бізнесу являє собою повноцінний курс бізнес-освіти світового рівня, вміщений в одній книзі.  

З нею, перш за все, ви дізнаєтесь що таке бізнес - не на теорії, а на практиці, як ідентифікувати успішні бізнес-ідеї, розпочати свою справу, вдосконалити існуючий бізнес, застосовувати бізнес-навички для особистісного зростання, приймати правильні рішення, збільшити власну продуктивність, впоратись з невизначеністю та невпевненістю. 
По-друге, вивчите основоположні та всезагальні бізнес-концепції:
 Залізний закон ринку;
 10 способів оцінити ринок;
 12 стандартних форм цінності;
 принцип невизначеності ціни;
 4 методи збільшити дохід. 
Прочитавши книгу, вже за тиждень ви засвоїте ті уроки, на опанування яких інші витрачають все життя.
Загальновідомим є твердження, що лідерами стають не завдяки навчанню в елітній бізнес-школі. Лідери створюють себе самі, шукаючи ті знання, навички та досвід, які необхідні їм для досягнення успіху.   
Якщо ви поставили собі за мету стати капітаном власного життя, розпочати власну справу та опанувати майстерність ведення бізнесу, то ця книга призначена саме для вас.

Переклад укр. 
 Джош Кауфман. MBA в домашніх умовах. Шпаргалки бізнес-практика. / пер.  Євгенія Кузнєцова. К.: Наш Формат, 2018. — 416 с. — ISBN 978-617-7552-53-5
 Джош Кауфман. MBA в домашніх умовах. Шпаргалки бізнес-практика. / пер.  Євгенія Кузнєцова. К.: Наш Формат, 2023. — 416 с. — ISBN 978-617-8115-58-6

Примітки 
 About Josh Kaufman  
 Josh Kaufman, author  
 THE PERSONAL MBA MASTER THE ART OF BUSINESS  personalmba.com
 Goodreads book review. The personal MBA  www.goodreads.com

Посилання 
 Офіційна вебсторінка Джоша Кауфмана 
 Goodreads book review. The personal MBA 

Книги 2010
Книги США
Англомовні книги
Книги з економіки
Книги видавництва «Наш Формат»
Книги, перекладені українською мовою